Passano steht für:

 Passano (Deiva Marina), Ortschaft in der Gemeinde Deiva Marina Region Ligurien, Italien
 Passano Award, Wissenschaftspreis in den Vereinigten Staaten
 Da Passano (Familie), italienische Adelsfamilie 
 Villa Passano, Ortschaft im Departamento Treinta y Tres, Uruguay

Passano ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandra da Passano (1947–2014), argentinische Schauspielerin
 Antonio Da Passano, Genueser Doge
 Giambattista Passano (1815–1891), italienischer Italianist und Bibliograf